Дарбханга:

 Дарбханга — город в индийском штате Бихар.
 Дарбханга — округ в индийском штате Бихар.